Санторин:
 Санторин — остров в Эгейском море.
 Санторин — вулкан на одноименном острове.